José Luis Ballester ist der Name folgender Personen:

* José Luis Ballester (Segler) (* 1968), spanischer Segler
 José Luis Ballester (Schwimmer) (* 1969), spanischer Schwimmer